Харгилах — мыс на побережье Чукотского полуострова, в южной части залива Лаврентия Берингова моря.

Был нанесён на карту во время кругосветной экспедиции А. К. Деливрона в 1881 году и назван мысом Бубнова по фамилии одного из офицеров команды клипера Стрелок.

Современное название — возможная адаптация  — «сухой».

Мыс сложен из гальки и песка, местами порос невысокой травой.

Непосредственно близ мыса Харгилах расположено село Лаврентия.

Примечания 

Мысы Чукотского автономного округа
Мысы Берингова моря